Хаскел има више значења:
 Округ Хаскел (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Хаскел (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Хаскел (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Хаскел (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Хаскел (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Хаскел (програмски језик)
 Хаскел (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома

Особе 
 Џејмс Хаскел, енглески рагбиста